Села:
 Пирогівці — Чернігівська область, Прилуцький район
 Пирогівці — Хмельницька область, Хмельницький район